Діп Імпакт () — космічний апарат НАСА, призначений для вивчення комети Темпеля 1.
 Зіткнення з безоднею () — фантастичний фільм-катастрофа, випущений в 1998 році кінокомпаніями Paramount Pictures та DreamWorks.